LCR est un sigle qui peut désigner :

Politique 
 le Log Cabin Republicans, un groupe politique américain en faveur des gays et lesbiennes ;

Médecine 
 le liquide céphalo-rachidien (généralement appelé liquide cérébrospinal), en neurologie ;
 Région de contrôle du locus (locus control region), en biologie moléculaire
 Low copy repeats, en biologie moléculaire.

Finances 
 une lettre de change relevé, un moyen de paiement ;
 le Liquidity Coverage Ratio, un ratio de liquidité défini par les accords de Bâle III

Industrie et télécoms 
 le langage de commande routier, en automatisme du transport ;
 Système de Least-Cost Routing, en Télécommunications.
 Lean Capacity Rate, en production Lean.
 Les Constructeurs Réunis

Autres 
 les langues et cultures régionales, enseignement du primaire au secondaire. Dans certains collèges des professeurs se chargent de l'enseignement de la langue culturelle régionale ;
 Un local commun résidentiel, dans un ensemble de logements sociaux ;
 La Loi sur la circulation routière, en Suisse.
 laboratoire communautaire de référence (LCR) de l'Union européenne.
 Liste des certificats révoqués , une liste de certificats numériques qui ont été révoqués.
 Lucio Cecchinello Racing, abrégé en LCR Team, équipe de course de vitesse moto actuellement engagé en MotoGP et MotoE